Yola (barca)
 Yola o diola, ètnia africana al Casamance, Senegal, Gàmbia i Guinea Bissau 
 Yola North, LGA de Nigèria, capital Jimeta
 Yola South, LGA de Nigèria, capital Yola
 Yola (ciutat), capital de l'estat d'Adamawa a Nigèria i de la LGA de Yola South
 Yola (llengua), llengua extinta parlada antigament a Irlanda